Hofacker är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Caesar von Hofacker (1896–1944), tysk officer
 Carl Christoph Hofacker (1749−1793), tysk jurist
 Eberhard von Hofacker (1861–1928), württembergisk officer
 Johann Daniel Hofacker (1788–1828), tysk läkare
 Karl Hofacker (1897–1991), schweizisk ingenjör
 Ludwig Hofacker (1798–1828), evangelisk teolog

Tyska efternamn